Себастиан Лакруа (; ? — 13 апреля 1794) — пылкий демагог, комиссар Парижской коммуны по делам продовольствия, затем один из самых жестоких членов Революционного трибунала.

Был казнён 13 апреля 1794 как один из эбертистов.

Литература

Примечания 

Революционеры Франции
Умершие в 1794 году
Умершие 13 апреля
Персоналии по алфавиту
Люди Великой французской революции по алфавиту
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине
Эбертисты
Казнённые революционеры